Jerzy Dołgoruki (zm. 1157) – wielki książę kijowski
 Jurij Aleksiejewicz Dołgoruki (1602-1682) – wojewoda moskiewski i nowogrodzki
 Jurij Władimirowicz Dołgoruki (1740-1830) – generał rosyjski